Pinjalo är ett släkte av fiskar. Pinjalo ingår i familjen Lutjanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pinjalo